Аре́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південний захід від Парижа, 45 км на захід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 2835 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5834,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт міста Арес 

 Арес на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арес на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда